Choisir steht für:

 Choisir, kurz für Choisir la cause des femmes, französische Frauenrechtsorganisation
 Choisir (Zeitschrift), Schweizer Jesuiten-Zeitschrift